suchary – rodzaj pieczywa
 suchary – jeziora występujące na Suwalszczyźnie
 Suchary – kompleks jezior w Wigierskim Parku Narodowym

Miejscowości 
 Suchary – wieś w Polsce w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią
 Suchary – wieś w Polsce w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wilczyn
 Suchary – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Suchary – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim

 Zobacz też
 Suchar